Wyniki Grand Prix Polski II 1999, piątej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 1999.

Jest to drugi turniej Grand Prix w Bydgoszczy. W 1999 odbyły się dwie rundy GP Polski: w Bydgoszczy i we Wrocławiu (Grand Prix Polski I).

Lista startowa 
Stawkę 22 stałych uczestników Grand Prix uzupełniło 2 zawodników z dziką kartą: Jacek Gollob oraz Piotr Protasiewicz. Kontuzjowanego Mariana Jirouta zastąpił pierwszy rezerwowy cyklu Mark Loram. Lista startowa została ustalona według kolejności stałych uczestników z poprzedniej rundy (w nawiasach podano numery stałe).

 (1) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (5) Chris Louis (Wielka Brytania)
 (6) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (4) Hans Nielsen (Dania)
 (8) Jason Crump (Australia)
 (13) Leigh Adams (Australia)
 (19) Joe Screen (Wielka Brytania)
 (3) Tomasz Gollob (Polska)
 (2) Jimmy Nilsen (Szwecja)
 (7) Ryan Sullivan (Australia)
 (18) Mikael Karlsson (Szwecja)
 (9) Brian Karger (Dania)
 (22) Billy Hamill (Stany Zjednoczone)
 (16) Andy Smith (Wielka Brytania)
 (17) Stefan Dannö (Szwecja)
 (10) Peter Karlsson (Szwecja)
 (15) Henrik Gustafsson (Szwecja)
 (11) Antonín Kasper (Czechy)
 (14) Brian Andersen (Dania)
 (20) John Jørgensen (Dania)
 (21) Robert Dados (Polska)
 (12) Marián Jirout (Czechy) (25) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (23) Jacek Gollob (Polska)
 (24) Piotr Protasiewicz (Polska)

Wyniki

Opis 
Turniej o Wielką Nagrodę Polski wygrał zmierzający do końca kariery Hans Nielsen. Profesor z Oxfordu wygrał wszystkie swoje wyścigi i pokrzyżował plany liczącemu na zwycięstwo przed własną publicznością Tomaszowi Gollobowi. Na nieszczęście dla Polaka zajął on zaledwie 5 miejsce, podczas gdy jego główny rywal do tytułu Tony Rickardsson był drugi i zbliżył się na 4 punkty. Najniższy stopień na podium zajął Australijczyk Ryan Sullivan. Po raz kolejny bardzo dobrze spisał się Brytyjczyk Mark Loram, tym razem startujący jako zawodnik rezerwowy.

Pozostali Polacy startowali ze zmiennym szczęściem. Jacek Gollob był 7, Robert Dados 22, a Piotr Protasiewicz 24.

Klasyfikacja przejściowa 

Polska, II
1999, II
1999 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Bydgoszczy